В эскимосской мифологии Нанук был хозяином медведей, в том смысле, что решал, нарушил ли охотник положенные табу и заслуживает ли успеха в своей охоте.

Также "нанук" означает 
 Нанук — река на острове Врангеля.
 Нанук — водный объект, расположенный на острове Виктория, Северная Канада.
 Нанук — слово, означающее на Инуктикуте также «белый медведь».
 Нанук — российская боевая экипировка военнослужащего для арктических территорий, разрабатываемая «Концерном Калашников».
 Главный персонаж фильма Роберта Флаэрти 1922 г. — «Нанук с севера» назван в честь него.
 Нанук также используется некоторыми индейцами в качестве названия белого человека; часто это слово считается уничижительным.
 Фрэнк Заппа написал песню «Nanook Rubs It», часть Don’t Eat the Yellow Snow, впервые появившуюся в альбоме 1974 г. Apostrophe.
 Нанук также было именем собаки Кори Хаима в классических «The Lost Boys» 80-х гг. Порода собаки была лайка.
 Нанук — имя Детки Бини и Приятеля Бини в компании Ty Inc.
 Нанук — имя самца белого медведя, жившего в сингапурском зоопарке и умершего в 1995 г.
 Нанук — талисман «Эдмонтонских эскимосов» — команды по американскому футболу . Он изображен в виде стилизованного белого медведя.
 Нанук — этим именем издревле северные народы называли ездовых собак. В наши дни имя очень распространено в породах аляскинский маламут и сибирский хаски.
 Nanuk — дополнительные голосовые партии в альбомах Seven Lives Many Faces и The Fall Of A Rebel Angel. Сильно засемплированный голос Сандры

Примечания

Ссылки 
 
 Нанук севера (книга)

Боги охоты
Эскимосская мифология
Боги по алфавиту